Ро́щинський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Рощинський провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Рощинський провулок — провулок у місті Київ.

Провулки